Cochabamba peut faire référence à :
 Cochabamba, une ville de Bolivie,
 Cochabamba, un département bolivien dont la capitale est la ville de Cochabamba,
 Guerre de l'eau de Cochabamba, une série de mobilisations sociales qui se déroulèrent à Cochabamba entre janvier et ,
 Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique qui s'est tenue à Cochabamba en .
 Cochabamba est également le nom d'un site archéologique inca au Pérou.
 Cochabamba est également le nom de trois districts au Pérou.
 Cochabamba est aussi le nom d'un groupe de musique latine localisé en France, dans les années 1970 - 1980, dont les membres étaient :     Christian Brogniart (guitare), Ignacio Alderete (harpe paraguayenne), Jean-Jacques Durand (flûtes), Roberto Ramon Robao (flûtes).

Notes et références 

Homonymie de toponyme